

Patronyme 

 Charlotte Le Bon, mannequin, graphiste et animatrice de télévision
 Dominique Le Bon, coureur cycliste professionnel français
 Gustave Le Bon (1841-1931), psychologue social, sociologue et scientifique amateur français
 Johan Le Bon (1990), cycliste français
 Joseph Le Bon (1765-1795), révolutionnaire français
 Louis Le Bon Desmottes, militaire français du XIXe
 Pierre-Étienne Le Bon (1700-1754), architecte français
 Sylvie Le Bon de Beauvoir, philosophe française
 Simon Le Bon (1958-), chanteur anglais, membre de Duran Duran
 Yasmin Le Bon (1964-), mannequin britannique.